Jeux olympiques de 1956 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1956, qui ont eu lieu à Cortina d'Ampezzo en Italie;
Les Jeux olympiques d'été de 1956, qui ont eu lieu à Melbourne, en Australie